Jules de Polignac kan syfta på:

* Jules de Polignac (1746–1817), fransk hertig
 Jules de Polignac (1780–1847), fransk hertig